A 2015-ös Formula Renault 3.5 német nagydíjat szeptember 12. és 13. között rendezték. A pole-pozícióból mindkétszer Oliver Rowland indulhatottt. Az első versenyt Oliver Rowland, míg a másodikat Tio Ellinas nyerte meg.

Időmérők

1. Időmérő

2. Időmérő

Futamok

1. Futam

2. Futam

Jegyzetek

Források
 Honlap

2015 a motorsportban